Marcello Dell'Utri – dirigente d'azienda e politico italiano
 Salvatore Dell'Utri – politico italiano